Seznam suverenih držav.

Na svetu je trenutno 195 povsem neodvisnih držav. 

Prvi stolpec vsebuje praktično (neuradno) kratko ime države, kot ga je za slovenski standard pripravila Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, drugi in tretji pa pripadajoče uradno kratko in uradno polno ime države iz standarda SIST ISO 3166. Slovenski prevod tega standarda je prvič izšel leta 1996. Veljavni mednarodni standard ISO 3166-1:2006 je izšel novembra 2006. V standardu so navedena tista uradna kratka in uradna polna imena držav, kakršna posamezne države oziroma ozemlja prijavljajo Organizaciji združenih narodov v svojem, angleškem in francoskem jeziku, druge članice OZN pa so jih dolžne spoštovati.



Glej tudi 
 Galerija državnih zastav

Zunanje povezave 
 Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi Republike Slovenije.
  Slovenska imena držav (monografija, ZRC SAZU)

Suverene